Кара-Булак — топоним:

Киргизия 
 Кара-Булак — село в Кеминском районе Чуйской области.
 Кара-Булак — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

Россия 
 Кара-Булак — река в Республике Алтай.

Украина 
 Кара-Булак — до 1946 г. название села Проминь в Скадовском районе Херсонской области.

См. также 
 Карабулак